Vásáry István (1887–1955) politikus, pénzügyminiszter
Vásáry István (1945) orientalista, turkológus, diplomata